2001 har flere betydninger:

 2001 – det totusindeogførste år efter Kristi fødsel (det første år i det 21. århundrede og det 3. årtusinde)
 2001 f.Kr. – det totusindeogførste år før Kristi fødsel
 2001 (tal) – tallet to tusinde og én/ét
 2001 (album) – et album af Dr. Dre
 Rumrejsen år 2001 (2001: A Space Odyssey) – en film af Stanley Kubrick, skrevet i samarbejde med Arthur C. Clarke
 Rumrejsen år 2001 (roman) (2001: A Space Odyssey) – en roman af Arthur C. Clarke, skrevet i forbindelse med filmen af samme navn
 2001 Mars Odyssey – en NASA-rumsonde i kredsløb om Mars